Iron River (Michigan)
Iron River (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis